Vladimir Ievguenievitch Bestchastnykh (en ) est un footballeur et entraîneur de football russe né le  à Moscou.

Il est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection de Russie avec 26 buts en 71 sélections entre 1992 à 2003. Sélectionné à l'âge de 20 ans dans l'équipe de Russie à la coupe du monde 1994, il a également disputé l'Euro 96, inscrivant un but contre la République tchèque et le Mondial 2002, marquant un but contre la Belgique.

Il a aussi joué un match avec l'équipe olympique de Russie en 1995.

Il prend sa retraite en décembre 2008.

Biographie

Statistiques

Statistiques de joueur

Statistiques d'entraîneur

Palmarès 
 Spartak Moscou
 Champion de Russie en 1992, 1993, 1994 et 2001.
 Vainqueur de la Coupe d'Union soviétique en 1992.
 Vainqueur de la Coupe de Russie en 1994.

 Werder Brême
 Vainqueur de la Supercoupe d'Allemagne en 1994.

 FK Khimki
 Champion de Russie de deuxième division en 2006.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Joueur du Werder Brême
Joueur du Racing de Santander
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du Fenerbahçe SK
Joueur du Kouban Krasnodar
Joueur du FK Dynamo Moscou
Joueur du FK Khimki
Joueur du FK Astana-1964
Entraîneur du FK Fakel Voronej
Naissance en avril 1974
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie